Весёлая — имя собственное. Функционирует в виде топонимов и антропонимов (фамилий).

Фамилия 

 Веселая, Инна — чехословацкая шахматистка.

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Весёлая — хутор в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Весёлая — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Веселая — деревня в Нижнеенангском сельсовете Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.
 Весёлая — деревня в Нижнеентальском сельсовете Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.
 Весёлая — станица в Павловском районе Краснодарского края.
 Весёлая — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Весёлая — деревня в Северном районе Новосибирской области.
 Весёлая — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Весёлая — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Весёлая — деревня в Новолялинском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Весёлая — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Весёлая — село в Кременецком районе Тернопольской области.

Реки 
 Весёлая — река в Ленинградской области, приток Вуоксы.
 Весёлая — река в Хакасии, приток Балыксу.
 Весёлая — река в Томской области, приток Большого Петряка.
 Весёлая — река на Камчатке, впадает в Охотское море.

Гора 
 Весёлая — гора Батенёвского хребта.

Корабли 
 «Весёлая» — галера Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Весёлая» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Весёлая» — галера Балтийского флота Российской империи 1749 года постройки.
 «Весёлая» — галера Балтийского флота Российской империи 1755 года постройки.
 «Весёлая» — кайка Балтийского флота Российской империи 1776 года постройки.

Другое 
 Весёлая ферма — казуальная компьютерная игра в жанре time management, разработанная компанией Melesta и изданная Alawar.

См. также 
 Весёлое
 Весёлый